Live in Brussels est un album live du groupe Nada Surf, sorti en 2004. L'album a été enregistré en 2003 à Bruxelles (Belgique).

Liste des titres 

 Blizzard of '77 
 Treading Water
 Ice Box   
 Amateur
 Inside of Love  
 Killian's Red 
 High-Speed Soul
 Happy Kid  
 Fruit Fly   
 80 Windows 
 Bacardi  
 Stalemate  
 Robot  
 Blonde on Blonde   
 Popular  
 The Way You Wear Your Head

Album de Nada Surf
Album publié par Labels
Album live sorti en 2004